Первый дивизион 1952/1953 () — 8-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B 
 or relegation

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1952/53
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1952 году
Спорт в Норвегии в 1953 году